Le taxon Moucherolle ocré est porté par deux espèces de passereaux placée dans la famille des Tyrannidae :
 Nephelomyias ochraceiventris, appelé également Moucherolle à poitrine ocre ;
 Contopus ochraceus, appelé également Moucherolle roussâtre ou Pioui ocré.

Tyrannidae